Repp lautet der Nachname folgender Personen:

 Ed Earl Repp (1901–1979), US-amerikanischer Drehbuch- und Buchautor
 Jascha Repp (* 1972), deutscher Physiker
 King Repp (1898–1968), deutscher Exzentriker-Jongleur
 Pierre Repp (1909–1986), französischer Komiker und Schauspieler,
 Ronald Repp (* 1955), deutscher Karateka